Мировой шоссейный кубок UCI () — сезонное соревнование по шоссейному велоспорту, которое проводилось с 1989 по 2004 год.

История 
После прекращения проведения в 1987 году Вызова Перно появилась необходимость в новом аналогичном турнире. Так в 1989 году появляется новый турнир под названием Road World Cup UCI под эгидой UCI и организуемый до 1993 года FICP. В течение первых трёх сезонов спонсором выступала французская компания Perrier. В результате чего он имел неофициальное название «Coupe du monde Perrier».

Календарь турнира составили исключительно однодневные гонки, включая самые престижные, проводимые по мимо Европы в Канаде и Японии. Их количество до 1996 года постоянно менялось и составляло от 11 до 14 гонок, и только с 1997 года стало постоянным — 10 гонок. Тогда же происходят изменения и в регламенте. Всего в кубке отметилось 18 гонок, 9 из которых на протяжении всех сезонов являлись постоянными.
Одна из гонок, Гран-при де ла Либерасьон, проводилась в формате командной гонки с раздельным стартом. А в течение четырёх лет в конце сезона проводилась финальная гонка, проходившая в формате индивидуальной гонка с раздельным стартом. По времени проведения гонки проходили в три периода: весной в конце марта и апреле, летом в августе и осенью в октябре.

Право участвовать во всех гонках автоматически имели все команды категории Groupe Sportif I. Кроме того, организаторы гонки могли пригласить максимум три дополнительные команды категории Groupe Sportif II или Groupe Sportif III.

В кубке проводилось два зачёта — индивидуальный и командный. Текущий лидер индивидуального зачёта награждался белой майкой с вертикальными радужными полосками, в которой он выступал на всех последующих гонках сезона.

Одной из проблем данного турнира было то что топ-гонщики, такие как Лэнс Армстронг, фокусировались на Тур де Франсе и других престижных многодневных гонках и не придавали большого значения гонкам данного турнира. В результате этого они отсутствовали среди лидеров по итогам сезона. Кроме того, из-за параллельно проводимого Мирового шоссейного рейтинга, существовало ощущение что данный турнир ориентирован только на однодневные гонки.

Чтобы устранить эти проблемы UCI решил создать в 2005 году новый сезонный турнир, который будет включать в себя Гранд-туры и многодневные гонки, получивший название UCI ProTour. А команд низших уровней аналогичный UCI Continental Circuits. Сезон 2004 года стал последним как для Мирового шоссейного кубка так и для Мирового шоссейного рейтинга.

Рекордсменом по числу итоговых побед стал итальянец Паоло Беттини, побеждавший в 2002—2004 годах.

Регламент

Индивидуальный рейтинг 
Гонщики получали очки по итогам каждой гонки. Количество начисляемых очков не зависело от гонки. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков.

До 1996 года очки начислялись первым 12 гонщикам. Победитель определялся по общей сумме набранных очков в течение сезона во всех гонках которых было от 10 до 14, не зависимо от количества стартов в них.

С 1997 года произошло изменение регламента. Число премируемых мест увеличилось до 25, как самих начисляемых очков. А чтобы быть классифицированным в итоговом зачёте, гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок.

Командный рейтинг 
По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. Итоговое ранжирование команд происходило по возрастанию суммы мест. Очки получают 10 лучших команд. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок. С 1997 года, чтобы быть классифицированным в итоговом зачёте, команда должна была принять участие в 8 из 10 гонок.

Гонки

Результаты

Индивидуальный рейтинг

Командный рейтинг

Примечания

Ссылки 
 A History of Season Long Competitions: All the Winners 1948—2012 на sicycle.wordpress.com
 UCI Road World Cup на Memoire du cyclisme.eu
 Список призёров на sports123.com